L'écot est la part due par chaque personne lors d'une dépense commune, souvent un repas ou un divertissement. 
 Un écot est une représentation d'un tronc d'arbre et de branches rompues le long du fût d'un calvaire.
 Écot : commune française, située dans le département du Doubs.
 L'Écôt, hameau situé sur la commune classée de Bonneval-sur-Arc en Savoie en Haute-Maurienne.

Voir aussi 
 Villars-sous-Écot, commune du Doubs.
 Ecot-la-Combe, commune de la Haute-Marne.